Lehmus ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Christian Ludolph Lehmus (1780–1863), Mathematiker in Berlin
 Emilie Lehmus (1841–1932), erste deutsche Medizinstudentin
 Friedrich Lehmus (1806–1890), Pfarrer in Fürth, Gründer des ersten deutschen Kindergartens
 Johann Adam Lehmus (1707–1788) deutscher Lieddichter
 Laura Lehmus (* 1972), finnische Regisseurin und Filmproduzentin
 Ludolph Lehmus (1780–1863), deutscher Mathematiker
 Theodor Lehmus (1777–1837), protestantischer Theologe

Siehe auch:
 Lemus